Lijst van gemeentelijke monumenten in Sloten (Friesland)
Lijst van gemeentelijke monumenten in Amsterdam-Nieuw-West (dorp Sloten)